Іванов Євгеній Георгійович — старший лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що відзначився під час російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Іванов Євген Леонідович (1916—1998) — український радянський архітектор.
 Іванов Євген Миколайович (1936—1991) — радянський оперний співак (бас).